Sera – parte del giorno
 Sera – monastero buddhista
 Sera – cittadina giapponese della prefettura di Hiroshima
 Sera – brano musicale presentato al Festival di Sanremo 1968 da Gigliola Cinquetti e Giuliana Valci
 Sera/India – singolo de Le Orme del 1975